Houssin est un patronyme porté notamment par :

 Édouard Houssin (1847-1919), sculpteur français ;
 Jacques Houssin (1902-1979), réalisateur français ;
 Jacques Houssin (1928-1991), homme politique français ;
 Jacques Houssin (1964-), homme politique français ;
 Joël Houssin (1953-2022), écrivain de science-fiction et de roman policier français ;
 Laurent Houssin (1967-), auteur de bande dessinée français ;
 Pierre-Rémy Houssin (1931-), homme politique français ;
 Timothée Houssin, homme politique français
 Xavier Houssin (1955-), écrivain français.

Homonymie de patronyme
Patronyme normand